Мокри () — иранская фамилия. Известные носители:

 Мокри, Амир (род. 1956) — иранский кинооператор.
 Мокри, Мохаммед (1921-2007) — иранский учёный-курдолог, писатель и общественный деятель.